Гальєго () — іспанське прізвище та топонім.

Це прізвище носять
 Амеріко Гальєго (1955) — аргентинський футболіст та тренер, чемпіон світу 1978 року.
 Рікардо Гальєго (1959) — іспанський футболіст.
 Рубен Гальєго (1968) — російський письменник та журналіст іспанського походження.
 Хусто Гальєго Мартінес (1925) — колишній іспанський монах.

Топоніми
 Гальєго — річка на півночі Іспанії, в провінції Арагон.

Див. також 
 Мурільйо-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Санта-Еулалія-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Вільямайор-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Вільянуева-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Сан-Матео-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Гурреа-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Сальєнт-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Альто-Гальєго — комарка у складі провінції Уеска в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон

Сторінки-неоднозначності людських імен
Багатозначні топоніми
Іспанські прізвища